Imhoff steht für:
 Imhoff (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Imhoff (Patrizier), Nürnberger Patrizierfamilie
 Imhoff-Schokoladenmuseum, Spezialmuseum für Schokolade in Köln
 Van Imhoff, niederländischen Frachter, der 1942 versenkt wurde, siehe Versenkung der Van Imhoff
 Imhoff-Tank, Absetzbecken zur mechanischen Abwasserreinigung, siehe Emscherbrunnen
 Artur Imhoff, deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1915

Siehe auch:
 Imhof